Rickmer Rickmers ist der Name folgender Personen:

* Rickmer Clasen Rickmers (1807–1886), deutscher Werft- und Reedereibesitzer
 Willi Rickmer Rickmers (1873–1965), deutscher Bergsteiger
 
Rickmer Rickmers bezeichnet:
 Rickmer Rickmers (Schiff), dreimastiges Frachtsegelschiff, heute Museums- und Denkmalschiff